Rally, een tak in de auto- en motorsport
 Rally (tennis), een reeks van slagen in tennis en badminton
 Windows Rally, een netwerkproduct van Microsoft